Tiegenhagen bezeichnet die Orte:
 Cyganek (Nowy Dwór Gdański) (deutsch Tiegenhagen) in der Woiwodschaft Pommern in Polen
 Lewadne (Левадне; gegründet als Tiegenhagen) in der Ukraine; siehe Kolonie Molotschna